Căldărușa ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Căldărușa (Brăila), Dorf im Kreis Brăila, Rumänien
 Căldărușa (Buzău), Dorf im Kreis Buzău, Rumänien
 Căldărușa (Fluss), Fluss in der Republik Moldau